

Cinema 
 The Christian – film del 1911 diretto da Franklyn Barrett
 The Christian – film del 1913 diretto da George Loane Tucker
 The Christian – film del 1914 diretto da Frederick A. Thomson
 The Christian – film del 1923 diretto da Maurice Tourneur

Letteratura 
 The Christian – romanzo di Hall Caine del 1897